Il existe une , en hommage à Edmond Rostand, dans plusieurs communes de Belgique ou de France :

Rue Edmond Rostand à Bruxelles.

Rue Edmond-Rostand à Marseille ;
 Rue Edmond-Rostand à Nantes ;
 Rue Edmond-Rostand à Strasbourg ;
 Rue Edmond-Rostand à Toulouse.

Voir aussi 
 Place Edmond-Rostand à Paris